Miejscowości w USA:
 Rich Square – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Rich Square (ang. Rich Square Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton